Erebia tatrica är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1915. Erebia tatrica ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
tatrica